Мюриц (нем. Müritz) — многозначный термин.

 Мюриц — пресноводное озеро в земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии.
 Мюриц (национальный парк) — национальный парк, расположенный на юге германской земли Мекленбург-Передняя Померания.
 Мюриц (район) — район в Германии; входит в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания.